Mgr. Jan Lego Ph.D. (*22. prosince 1978) je český advokát a vysokoškolský pedagog.

Životopis 
Narodil se 22. prosince 1978. Po dokončení studia na Církevním gymnáziu Plzeň zahájil studium na Právnické Fakultě Západočeské univerzity, které dokončil v roce 2005. Na této fakultě později získal i titul Ph.D. a začal zde působit jako pedagog. Také je zde zvoleným členem akademického senátu. Po dokončení studia nastoupil jako advokátní koncipient do advokátní kanceláře Petra Kybice, kde se zaměřoval především na trestní, správní a rodinné právo. Po třech letech složil advokátní zkoušku a začal působit jako samostatný advokát. V roce 2010 se stal společníkem v advokátní kanceláři Prime Legal.

V roce 2012 zastupoval investorskou společnost InterCora Plzeň ve sporu se stavební společností Renstav Sokolov.

Od roku 2014 zastupuje rodinu Martiny P., kterou v listopadu 2013 útočník polil kyselinou. Z daného činu byl obžalován Jan Dubský, bývalý přítel napadené. Lego navrhl aby bylo rodině vyplaceno, za na napadení dívky, odškodnění ve výši 5 milionů korun.

Zastupitel obce Hvozd 
V roce 2002 kandidoval jako nestraník za KDU-ČSL do zastupitelstva obce Hvozd. Získal 39 hlasů a nebyl zvolen. V roce 2006 však kandidoval znovu. Tentokrát získal 87 hlasů a zvolen byl.

Během komunálních voleb roku 2010 vedl jako nestraník kandidátku TOP 09. Povedlo se mu získat 100 preferenčních hlasů, což byl druhý nejvyšší počet. Znovuzvolen byl i v roce 2014.

Publikace 
 Partnerství veřejného a soukromého sektoru / Jan Lego, Tomáš Louda (eds) . -- Praha : 2008. -- 200 s. : il.. -- (Ediční řada Ústavu státu a práva AV ČR)  (Ústav státu a práva AV ČR).  (A. Čeněk).
 Public private partnership: (reflexe empirického výzkumu) / Metamorfózy práva ve střední Evropě : sborník příspěvků z mezinárodní konference "Metamorfózy práva ve střední Evropě" a kolokvia "Metamorfózy veřejné správy", pořádaných Ústavem státu a práva AV ČR a Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 11.-13. června 2008 ve Znojmě Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2008  S. 444-447

Reference 

Narození v roce 1978
Narození 22. prosince
Čeští advokáti
Absolventi Fakulty právnické Západočeské univerzity
Vyučující na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni
Muži
Žijící lidé